Kei Nishikori era il detentore del titolo dal 2013 e si è confermato per il quarto anno consecutivo superando in finale Taylor Fritz per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Kei Nishikori (campione)
  Steve Johnson (secondo turno)
  Donald Young (quarti di finale)
  Sam Querrey (semifinale)

 
  Denis Kudla (secondo turno) 
  Samuel Groth (primo turno) 
  John Millman (secondo turno) 
  Damir Džumhur (secondo turno)

Wild card 

  Taylor Fritz (finale)
  Tommy Paul (primo turno)

 
  Frances Tiafoe (primo turno)

Qualificati 

  Jared Donaldson (primo turno)
  Henri Laaksonen (secondo turno)

  Michael Mmoh (primo turno) 
  Yoshihito Nishioka (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memphis Open 2016
ATP World Tour 2016